Kars může odkazovat na:

geografickou jednotku
 Kars – město v Turecku
 Kars (provincie) – územněsprávní jednotka v Turecku

příjmení
 Georges Kars (1880–1945), český malíř tvořící převážně ve Francii
 Ota Kars (* 1967), český spisovatel a básník